Gustav Adolf von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Gustav Adolf von Nassau-Saarbrücken (1632–1677), Graf von Saarbrücken und Generalwachtmeister des Heiligen Römischen Reiches bei Rhein, siehe Gustav Adolf (Nassau-Saarbrücken)
 Gustav Adolf von Nassau-Idstein (1632–1664), Graf von Nassau-Idstein und kaiserlicher Offizier